Andrea Lucchesini (1965-), pianiste classique italien
 Cesare Lucchesini (1756-1832), philologue et érudit italien
 Giovanni Vincenzo Lucchesini (1660-1744), chanoine, philologue et historien italien
 Giovanni Lorenzo Lucchesini (1638-1716), homme de lettres italien